Equipo Kern Pharma er et cykelhold fra Spanien, der blev etableret i 2020. I holdets første sæson kørte det som et UCI kontinentalhold, og blev fra 2021 rykket op som UCI ProTeam. Holdet har Equipo Finisher (Lizarte) som moderklub og udviklingshold.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 
 
 

Cykelhold fra Spanien
Etableret i 2020